Inwestowanie – proces polegający na bieżącym zaangażowaniu środków pieniężnych/czasu w celu późniejszego uzyskania korzyści/zysków. W ujęciu ekonomicznym proces inwestowania jest najczęściej utożsamiany z działalnością podmiotów gospodarczych, takich jak przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Przykładami inwestowania mogą być: zakup akcji spółki notowanej na giełdzie papierów wartościowych, zakup jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, zakup nowych maszyn przez przedsiębiorstwo, zakup gruntu, którego wartość może potencjalnie wzrosnąć.

Podczas inwestowania należy nakreślić strategię oraz cel inwestycyjny oraz odpowiednio dywersyfikować inwestycje, aby minimalizować ryzyko strat.

Procesowi inwestowania można przypisać 3 podstawowe cechy:
 wyrzeczenie – rezygnację z bieżącej konsumpcji,
 upływ czasu – rezygnację z bieżących korzyści na rzecz przyszłych,
 ponoszenie ryzyka – wynikające z faktu, że przyszłość jest niepewna.

Zobacz też 
 konsumpcja

Przypisy

Bibliografia 
 R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy Ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005, .
 P. Felis, Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo WSE-I, Warszawa, 2005, .

Inwestycje